El khartal o kartal es un instrumento de percusión de la India.

1. Kartals (bloques). Consiste en un par de bloques de madera con sonajas o crótalos (kartales, propiamente dicho). El ejecutante sostiene este par en una sola mano. Se pueden percutir juntas a velocidad rápida para hacer complejos patrones rítmicos.
 
2. Kartals (laminillas). Consiste en un par de piezas de madera dura y delgada, usando un par por mano, que producen un sonido similar a las castañuelas. Se usa en Rajastán, India.

3. Kartals (crótalos). Consiste en un par de crótalos o címbalos de metal, usados para acompañar cantos devocionales.

Referencias

Enlaces externos 
 Video con kartals (laminillas)
 Video con kartals (bloques)
 Video con kartals (crótalos)

Instrumentos musicales de India
Idiófonos de concusión